Ферне-Вольтер:

 Ферне-Вольтер — город и коммуна во Франции, в департаменте Эн.
 Ферне-Вольтер — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.